Ајванхо има више значења:
 Ајванхо (роман)
 Ајванхо (цртана серија)
 Ајванхо (Вирџинија)
 Ајванхо (Калифорнија)
 Ајванхо (Северна Каролина)
 Ајванхо (Тексас)
 Ајванхо (Минесота)